František Lipka může být:
 František Lipka (lékárník) 
 František Lipka (básník)